Pipián puede referirse a:

Pipián o calabaza pipiana, un tipo de calabaza;
 Pipián, preparación gastronómica típica de Bolivia, Centroamérica, Colombia, México, Perú;
 Pipián, localidad ubicada en el municipio Madruga, Provincia de Mayabeque, Cuba.